Jan Fischer je jméno a příjmení více osob:

 Jan Fischer (* 1951) – český statistik a politik
 Jan Fischer (režisér) (1921–2011) – český divadelní režisér, otec herečky Táni Fischerové
 Jan Fischer (ilustrátor) (1907–1960) – český ilustrátor, kreslíř Rychlých šípů
 Jan Fischer (fyzik) (* 1932) – český fyzik, profesor v oboru teoretická fyzika
 Johann Bernhard Fischer, psán též Jan Fischer z Erlachu (1656–1723) – rakouský barokní architekt
 Jan Frank Fischer (1921–2006) – český skladatel
 Jan Otokar Fischer (1923–1992) – český romanista
 Jan Fischer (umělec) (1960) – český textař, scenárista, hudebník a filmař

podobné jméno
 Jan Fišar
 Jan Fišer

Externí odkazy